

Sigle 
 Le Mans Prototype  – tipo di vetture da competizioni automobilistiche
 La Politica può essere Diversa (Lehet Más a Politika) – partito politico ungherese
 Limb Music Products  – etichetta discografica tedesca
 Link Management Protocol
 Lista Marco Pannella  – lista elettorale italiana
 Lythium Metal Polymere  – tecnologia di batterie ai polimeri di litio

Codici 
 LMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lampedusa (Italia)
 lmp – codice ISO 639-3 della lingua limbuma

Altro 
 LMP, casa automobilistica italiana